

Personen
James Clerk Maxwell, een Schots wis- en natuurkundige, hiervan afgeleid:
Wetten van Maxwell
Maxwell (eenheid), eenheid van magnetische flux
Maxwells demon
Maxwell-Boltzmann-verdeling
(Kurkentrekker)regel van Maxwell; zie Linker- en rechterhandregels
Brug van Maxwell
James Clerk Maxwell Telescope, een telescoop
Maxwell Montes, de hoogste berg op Venus
Maxwell (krater), een krater aan de achterkant van de Maan
12760 Maxwell, een planetoïde
Fleur Maxwell, een Luxemburgs kunstschaatsster
Ghislaine Maxwell, de wegens kinderhandel veroordeelde dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell
Jeff Maxwell, een Amerikaans acteur
Lois Maxwell, een Canadees actrice
Paul Maxwell, een Canadees acteur
Robert Maxwell, een Brits mediamagnaat
Maxwell (artiest), een Amerikaans soulmuzikant
Maxwell (voetballer), voluit Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, een Braziliaans voetballer die heeft gespeeld voor Ajax
Emaxwell Souza de Lima, een Braziliaans voetballer spelend onder de naam Maxwell

Plaatsen
Maxwell (Iowa)
Maxwell (Nebraska)
Maxwell (New Mexico)

Overig
Maxwell (automerk), een Amerikaans automerk
Maxwell (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Maxwell (elektronica), een voormalig Amerikaans merk van onder meer radio's
Maxwell Petroleum, een voormalige oliemaatschappij, houdstermaatschappij van Koninklijke Olie
Maxwell (2007), een Britse film uit 2007